Tommy Smith ou Tommie Smith peut désigner:
 Tommy Smith (1885–1966), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tommie Smith (1944-), athlète américain ;
 Tommy Smith (1945-2019), footballeur anglais ;
 Tommy Smith (1980-),  footballeur anglais ;
 Tommy Smith (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 Tommy Smith (1990-), footballeur néo-zélandais ;
 Tommy Smith (1992-), footballeur anglais.